HMAS Perth può riferirsi a varie navi della Royal Australian Navy:

HMAS Perth (D29) – incrociatore leggero della Classe Leander
HMAS Perth (D38) – cacciatorpediniere della Classe Perth
HMAS Perth (FFH 157) – fregata della Classe ANZAC